Cowgirl est l'équivalent féminin de cow-boy.

Voir aussi 
 Cowgirl, chanson de Underworld (groupe)
 Cowgirl in the Sand, chanson de Neil Young
 Cowgirl Ed OST est un mini-CD en édition limitée par The Seatbelts
The Cowgirls of Color, équipe féminine de rodéo américaine